

Тшенсув — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тшенсув — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства